Bârza ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârza (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Bârza (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Bârza (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

Siehe auch: Barza